Solona ist der Name von Flüssen in der Ukraine:

 Solona, Nebenfluss des Basawluk, siehe → Solona (Basawluk)
 Solona, Nebenfluss des Wowtscha (Samara), siehe → Solona (Wowtscha)